We Are Not Alone ("non siamo soli" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Non siamo soli (We Are Not Alone) – film del 1939 diretto da Edmund Goulding

Letteratura 
 Non siamo soli (We Are Not Alone) – romanzo di James Hilton del 1937
 Non siamo soli (We Are Not Alone) – saggio di Walter Sullivan del 1964

Musica 
 We Are Not Alone – traccia dell'album The Man from Utopia di Frank Zappa del 1983
 We Are Not Alone – traccia dell'album The Outer Limits dei Voivod del 1993
 We Are Not Alone – traccia dell'album Cheope dei Vallanzaska del 1999
 We Are Not Alone – album dei Breaking Benjamin del 2004